Venturi Automobiles (Вентури) — французская автомобилестроительная компания, расположенная в Монако. Вентури разрабатывает, выпускает и продает дорогой электрический транспорт. Компания была основана в 1984 году инженерами Клодом Пуаро и Жераром Годфруа, как MVS (фр. Manufacture de Voitures de Sport), с целью создания автомобилей для рынка «Grand Tourisme». После автомобилей Facel-Vega, Monica и Ligier это была самая последняя попытка построить спортивный автомобиль класса люкс во Франции. Как и предшественникам, Вентури сразу же столкнулся со многими проблемами, начиная от неизвестного имени и заканчивая недостаточной оснащенностью. Тем не менее, компании удалось выпускать продукцию в течение почти шестнадцати лет, объявив о банкротстве в 2000 году. В 2001 году Гильдо Палланка Пастор приобрел компанию Вентури, и решил сосредоточиться на электрических двигателях. Это изменение направления привело к появлению ограниченной серии автомобиля Venturi Fétish.

В декабре 2009 года компания Вентури объявила о приобретении французского производителя мотоциклов Voxan. Приобретение позволило эффективно выйти на рынок мотоциклов. В августе 2011 года было создано северо-американское подразделение, базирующееся в Колумбусе, штат Огайо. Подразделение, в основном, было создано как центр исследований и разработок.

Список моделей 
 Coupé 160 Ch BVA
 Coupé 180 Ch
 Coupé 200 ch
 Coupé 210 ch
 Coupé 260 SPC
 Coupé 260 APC
 Coupé 260 Atlantique
 Transcup 160 Ch BVA
 Transcup 160 Ch BVM
 Coupé 260 LM
 Transcup 180
 Transcup 200
 Transcup 210
 Transcup 260
 Atlantique 300
 Atlantique 300 Bi-Turbo
 300 GTR
 MVS Venturi
 Venturi Atlantique
 Venturi 400 GT
 500 LM
 600 LM
 600 SLM
 Fétish
 GT3
 Eclectic (прототип)
 Astrolab (прототип на солнечных батареях)
 Volage
 Eclectic 2.0
 La Jamais Contente
 FétishII
 America

Примечания 

Автомобилестроительные компании Франции
Производители спортивных автомобилей
Производители электромобилей